Villa Charcas (gemeente), een Boliviaanse gemeente ontstaan in 2009
Villa Charcas (plaats), een plaats in deze gemeente